Ciap puede referirse a:
 Clasificación médica: Clasificación Internacional de Atención Primaria.
 Organismo regional fundado por la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap): Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas.

Acrónimos